Ви́ктор Зу́ев:
 Зуев, Виктор Абрамович (род. 1929) — советский и российский вирусолог.
 Зуев, Виктор Валерьевич (род. 1983) — белорусский боксёр-любитель.
 Зуев, Виктор Павлович (1907—1974) — советский учёный, лауреат Сталинской и Ленинской премий.